Eredivisie i fotboll kan syfta på

 Eredivisie i fotboll för herrar
 Eredivisie i fotboll för damer